A  Associação Caatinga foi criada em Fortaleza, em outubro de 1998, com o apoio do Fundo para Conservação da Caatinga, estabelecido por Samuel Johnson para a proteção da carnaúba. É uma entidade não-governamental, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA).

História
A Associação Caatinga foi criada em Fortaleza, em outubro de 1998, com o apoio do Fundo para Conservação da Caatinga, estabelecido por Samuel Johnson para a proteção da carnaúba. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA).

Com a missão de promover a conservação das terras, florestas e águas da Caatinga para garantir a permanência de todas as suas formas de vida, a Associação Caatinga desenvolve projetos para a criação e gestão de áreas protegidas, o fomento à pesquisa, a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Em suas ações, a Associação Caatinga trabalha na construção de uma rede de parceiros, potencializando a mobilização de pessoas e instituições interessadas na conservação da biodiversidade da Caatinga, num espectro que abrange universidades, órgãos técnicos e de financiamento, proprietários rurais e agricultores familiares, empresários, organizações do terceiro setor e instituições governamentais.

A Associação está se transformando num centro de referência para a conservação da Caatinga através da difusão de experiências exitosas.

A instituição está filiada à Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), Rede Nacional Pró Unidades de Conservação, Rede Nacional das Organizações para as Energias Renováveis, Associação Asa Branca de Proprietários de RPPN do Ceará e Fórum Nacional de Áreas Protegidas /Ministério do Meio Ambiente (MMA). É membro do Comitê Gestor e Técnico do programa Selo Município Verde (Programa de Certificação Ambiental do Estado do Ceará), do Comi-tê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga (Ceará), do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Crateús e do Programa Estadual de Prevenção, Monitoramento e Controle de Queima-das e Combate aos Incêndios Florestais – PREVINA. É coordenadora da Aliança da Caatinga e do Projeto de Conservação do Tatu-bola (TolypeutesTricinctus).

Prêmios
 Primeiro Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Caatinga (2005)  Título concedido pela UNES-CO através do programa MaB – O Homem e a Biosfera pelos trabalhos realizados na RNSA e seu entorno.
 Prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa (2006)  Maior comenda na área ambiental ofertada pelo estado do Ceará. Primeira instituição a receber a premiação por reconhecimento ao seu relevante trabalho prestado em prol da conservação da Caatinga.
 Prêmio Ambiental Von Martius (2006)  Concedido pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha que reconhece os melhores trabalhos nas áreas de divulgação e educação ambiental.
 Finalista do Prêmio Nacional Visionaris  Reconhecimento USB ao Empreendedor Social (2007).
 Finalista do Prêmio Tecnologia Social (2009)  Prêmio da Fundação Banco do Brasil, que reconhece iniciativas locais transformadoras, que vem a partir da certificação como Tecnologia Social.
 Finalista do Prêmio Empreendedor Social promovido pela Folha de SP e Fundação Schwab (2009)  Prêmio que seleciona os líderes socioambientais mais empreendedores do Brasil que desenvolvam há mais de três anos iniciativas inovadoras e sustentáveis.
 Prêmio Banco Mundial de Cidadania (2002)  Pela difusão de iniciativas inovadoras no combate à pobreza e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros.
 ODM Brasil  Concedido pela Secretaria da Presidência da República e vinculado ao PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Prêmio é uma iniciativa pioneira no mundo e foi criado em 2004 com a finalidade de incentivar ações, programas e projetos que contribuem efetivamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), melhoria da qualidade de vida da população e as transformações sociais do país.
 Von Martius de Sustentabilidade  O Prêmio Von Martius de Sustentabilidade tem por objetivo reconhecer ações que promovam o desenvolvimento socioeconômico e cultural, alinhadas ao conceito de sustentabilidade. O prêmio foi criado em 2000 pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.
 Dryland Champions  Concedido pela Convenção das Nações Unidas de Combate a Desertificação o prêmio proporciona o reconhecimento de ações que contribuem para evitar a degradação do solo, restaurar terras degradadas, nas regiões áridas e semiáridas de todo o mundo.

Serviços 
Associação Caatinga desenvolve projetos para a conservação e sustentabilidade da Caatinga através de seis linhas de atuação
 Criação e Gestão de Áreas Protegidas;
 Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN;
 Elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação;
 Adequação Legal e Ambiental;
 Cadastro Ambiental Rural - CAR;
 Estudos para criação de Unidades de Conservação públicas;
 Restauração Florestal;
 Neutralização de emissões de carbono;
 Produção de mudas nativas;
 Recuperação de áreas degradadas;
 Tecnologias Socioambientais;
 Educação Ambiental;
 Capacitação na área de educação ambiental;
 Palestras;
 Projetos de educação ambiental;
 Produção de materiais;
 Apoio à Pesquisa Científica;
 Políticas Públicas. Organizações não governamentais do Brasil